Фри́дберг:

Топоним 
 Фридберг — город в Германии, в земле Бавария.
 Фридберг — город в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Фридберг — город в Германии, в земле Гессен.
 Фридберг — крепость в одноимённом городе в земле Гессен.

Персоналии 
 Фридберг, Авраам Шалом (1838—1902) — еврейский писатель, публицист и редактор.
 Фридберг, Исаак Шаевич (род. 1947) — советский кинорежиссёр, писатель и сценарист.
 Фридберг, Карл (1872—1955) — немецко-американский пианист и музыкальный педагог.
 Фридберг, Пинхос Шаевич (род. 1938) — литовский профессор, доктор наук.
 Фридберг, Джейсон (род 1971) — американский сценарист и режиссёр.

См. также 
 Айхах-Фридберг () — район в Германии.
  (1755—1836), швейцарский политик и государственный деятель, дипломат.